Пли́сковиц или Плу́сникецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Мальшвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится примерно в семи километрах северо-восточнее Баутцена и около двух километров на юго-запад от Мальшвица. На западе и севере от деревни располагаются несколько рыбоводческих прудов.  Через деревню проходит автомобильная дорога B 156.

На юго-востоке находится шахта по добыче гранодиорита.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — административный центр коммуны Мальшвиц, на юго-востоке — деревня Будышинк, на юго-западе — деревня Доброшецы и на западе — деревня Дельня-Горка и Брезынка.

История 
Впервые упоминается в 1327 году под наименованием Pluskewicz.

С 1936 года входит в состав современной коммуны Мальшвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Pluskewicz, 1327
 Petrus et Nycolaus de Pluskewicz, 1375
 Plussinkewicz, 1399
 Plußkewitz, 1419
 Plßinckwicz, Plißinckwicz, 1447
 Plißkwitz, 1485
 Plußnickewitz, Pluschkewitcz, 1503
 Plieskwitz, 1571
 Pließkowitz, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 244 человека (из них — 233 серболужичанина (95 %)).

Примечания

Литература 
 Pließkowitz/Plusnikecy, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 309—312.

Ссылки 
 Pließkowitz/ Plusnikecy, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen
  Pließkowitz, Официальный сайт коммуны Мальшвиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Мальшвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области